

Lokalizacje

Austria 
 Bruckberg – dzielnica Zell am See

Niemcy 
 Bruckberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Bruckberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut